Kōkei puede referirse a:

 Kōkei (c. 977 – 1049), monje budista japonés, autor de Enoshima Engi.
 Kōkei (fl. 1175 – 1200), escultor japonés, padre del también escultor Unkei.